Bertil de Suecia (Bertil Gustaf Oscar Carl Eugén; Estocolmo, 28 de febrero de 1912 - ibídem, 5 de enero de 1997) fue príncipe de Suecia y duque de Halland, hijo del rey Gustavo VI Adolfo y de su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught.

Biografía 

En 1947, su hermano mayor el príncipe Gustavo Adolfo -segundo en la línea de sucesión tras su padre- falleció, y Bertil llegó a ser considerado un importante candidato a ocupar el trono sueco, pues su hermano Sigvard había perdido sus derechos hereditarios. Por esa razón, decidió no casarse con su novia, la británica Lilian May Davies, quien no tenía ascendencia noble, y además era divorciada. En vez de ello, decidió vivir en unión libre. Permaneció como segundo en la línea de sucesión, solo tras su sobrino el príncipe Carlos Gustavo.

La longevidad de su padre le impidió alcanzar el gobierno (en calidad de regente), pues a la muerte del monarca, Carlos Gustavo era ya mayor de edad. El nuevo soberano aprobó el casamiento entre Bertil y Lilian, y el príncipe permaneció como primero en la línea de sucesión hasta 1979, año en que nació el príncipe heredero Carlos Felipe. Con el cambio en el Acta de Sucesión en 1980, las mujeres descendientes de Carlos XVI Gustavo pasaron a tener los mismos derechos que los hombres en la línea sucesoria, por lo que Victoria se convertía en la princesa heredera, al ser mayor que su hermano Carlos Felipe, desplazando a Bertil, que ocupó en el cuarto lugar tras el nacimiento de la princesa Magdalena en 1982.

El príncipe Bertil fue conocido por su afición a las motocicletas, y tomó parte en varias competiciones de aficionados durante su juventud. Rechazó una invitación a convertirse en un corredor profesional debido a su condición de príncipe. Fue presidente de la Real Federación Deportiva Sueca y patrocinó a varios deportistas. Era llamado el príncipe deportista.

Fue padrino de bautismo de su sobrino nieto, el príncipe Carlos Felipe de Suecia.

Distinciones honoríficas

Distinciones honorífica suecas 
  Caballero de la Orden de los Serafines (28/02/1912).
  Medalla conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 21/05/1935).
  Caballero gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 1952).
  Caballero gran cruz con collar de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 1953).
  Caballero gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 14/06/1966).
  Caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (Reino de España, 15/10/1979).
  Caballero Gran Cruz de la Honorabilísima Orden del Baño (Reino Unido, 25/05/1983).
  Caballero gran cruz de la Orden de Cristo (República Portuguesa, 15/05/1991).
  Caballero gran cruz de la Orden de Menelik II (Imperio Etíope).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Suecia del siglo XX
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Masones de Suecia
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Orden de Cristo
Orden al Mérito de la República Italiana
Caballeros grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Luteranos de Suecia
Nacidos en Estocolmo
Fallecidos en Estocolmo
Caballeros de la Orden de Carlos XIII